Нику́льцев — фамилия. Известные носители:

 Никульцев, Валентин Петрович — советский хоккейный арбитр.
 Никульцев, Виталий Сергеевич (род. 1948), сотрудник Института вычислительных технологий СО РАН, лауреат премии Правительства Российской Федерации (2013).
 Никульцев, Геннадий Владимирович (1935—2003) — советский футболист.
 Никульцев, Иван Степанович — прапорщик, Георгиевский кавалер (1915).
 Никульцев, Сергей Васильевич (1916—?) — советский футболист.

 Никульцева, Виктория Валерьевна (род. 1975) — российский литературовед, лингвист.